Sídlo může znamenat:

 sídelní útvar – jednotka osídlení tvořící uzavřený celek (město, městys, vesnice, osada…)
 sídlo (právo) – sídlo právnické osoby (firmy, organizace, instituce, územně samosprávné jednotky, územní jednotky)
 sídlo panovníka, církevního hodnostáře, představitele – ve významu obdobném jako sídlo (právo) a zároveň označení budovy (hradu, domu)
 virtuální sídlo – internetová služba pro podnikatele

Externí odkazy